Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины () — государственный орган исполнительной власти Украины с 22 июля 2020 года, который ответственен за проведение правительственной политики в сфере развития стратегических отраслей промышленности.

Министры 
 Олег Уруский (16 июля 2020 — 3 ноября 2021);
 Павел Рябикин (с 4 ноября 2021).

Примечания 

Министерства Украины